Alexandra (griechisch Αλεξάνδρα) steht für:

 Alexandra, weiblicher Vorname
 (54) Alexandra, Asteroid des Hauptgürtels
 Alexandra (Lykophron), dramatischer Monolog aus dem 2. Jh. v. Chr.
 Alexandra (1914), deutscher Stummfilm 
 Alexandra (Automobil), Markenname des britischen Automobilherstellers Phoenix Carriage Company

Ortsnamen:
 Alexandra (Australien), Stadt in Australien
 Alexandra (Neuseeland), Stadt in Neuseeland
 Alexandra (Südafrika), Stadtteil von Johannesburg
Schiffsnamen:
 Alexandra (Schiff, 1908), Dampfer, Wahrzeichen Flensburgs
 Prins Olav, Passagierschiff, 1908 als Alexandra in Dienst gestellt
 Alexandra (Schiff, 1909), deutscher Dampfer (1909–1950)
 Alexandra L, griechisches Fährschiff

Personen:
 Alexandra (Sängerin) (1942–1969), deutsche Sängerin
 Charlotte Alexandra (* 1954), französische Filmschauspielerin
 Liana Alexandra (1947–2011), rumänische Komponistin und Musikpädagogin
 Miriam Alexandra, deutsch-griechische Opern-, Konzert- und Liedsängerin (Sopran) sowie Musikwissenschaftlerin
 Tiana Alexandra (* 1961), vietnamesisch-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin
sowie
 Caterina Alessandra, italienische Komponistin

Siehe auch:
 Alexandra Island
 Alexandra Palace, Londoner Freizeitpark
 Crewe Alexandra, englischer Fußballverein
 Königin-Alexandra-Vogelfalter, Schmetterling
 Loggia Alexandra, Bauwerk in Berlin